Nullobjekt steht für:
 Nullobjekt, Begriff aus der mathematischen Kategorientheorie; siehe Anfangsobjekt, Endobjekt und Nullobjekt
 Nullobjekt (Entwurfsmuster), Entwurfsmuster der Softwareentwicklung